Сыновья уходят в бой:

 «Сыновья уходят в бой» — художественный фильм. Режиссёр Виктор Туров
 «Сыновья уходят в бой» — двухдисковый виниловый комплект В. С. Высоцкого.